Claro Open Colsanitas 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в Боготе (Колумбия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий турнир состоится с 8 по 14 апреля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*per team

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 1 Апреля 2019 года
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Эмилиана Аранго
  Мария Камила Осорио Серрано
  Сабина Лисицки
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг
  Шелби Роджерс
Теннисистки, победительницы квалификации:
  Алёна Большова-Задойнов
  Ясмин Паолини
  Бибиана Схофс
  Хлоэ Паке
  Ирина Бара
  Беатрис Аддад Майя
Теннисистки, счастливые проигравшие в квалификации (LL):
  Кристи Ан
  Елица Костова 
  Хироко Кувата
  Франческа Ди Лоренцо
  Сара Эррани

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Колумбия
Теннис
Апрель 2019 года
2019